Авре́лий () — имя латинского происхождения.

Известные носители имени 
 Аврелий — святой мученик Кордовский, память 27 июля.
 Аврелий (умер ок. 430 года) — святой епископ Карфагенский. День памяти — 20 июля.
 Марк Аврелий (121—180) — римский император.
 Аврелий Максимиан — префект IV Счастливого Флавиева легиона, впоследствии презид Нумидии.

См. также 
 Аврелии
 Гай Аврелий
 Луций Аврелий
 Марк Аврелий (значения)
 Секст Аврелий

Мужские имена
Имена латинского происхождения